Балдуев:

 Балдуев, Андрей Цыренович — ректор Бурятского сельскохозяйственного института (1977—1997).
 Балдуев, Владимир Викторович (1939—2016) — советский и российский государственный деятель.
 Балдуев, Роман Юрьевич — глава управы района Косино-Ухтомский г. Москвы (с 2008 года).
 Балдуев, Юрий Викторович (род. 1948) — генеральный директор ОАО «Роснефть — Пурнефтегаз» (до 2000), депутат ГД ЯНАО (с 2000 года).